Progrès Niederkorn (lux. Progrès Nidderkuer) is een Luxemburgse voetbalclub uit Niederkorn, gemeente Differdange. Het Stade Jos Haupert is de thuisbasis van de club die geel en zwart als traditionele kleuren heeft.

Geschiedenis
De club werd in 1919 opgericht en was vooral succesvol eind jaren zeventig begin jaren tachtig toen de club zich vijf keer voor een Europees bekertoernooi wist te kwalificeren. In 2003 degradeerde Progrès naar de tweede klasse en vond in het seizoen 2006/2007 weer aansluiting met de Nationaldivisioun. 

Op 4 juli 2017 boekte de club zijn eerste Europese overwinning ooit. In de eerste kwalificatieronde van de Europa League 2017/18 werd het Schotse Rangers FC met 2–0 verslagen. Na een eerdere 1–0 nederlaag in Schotland was dit voldoende om door te gaan naar de tweede kwalificatieronde, waarin AEL Limassol uit Cyprus de tegenstander was. Daarna werd Progrès Nidderkuer uitgeschakeld. 

De aartsrivaal van Progrès is het in dezelfde gemeente gelegen FC Differdange 03.

Mannen

Erelijst 
Landskampioen
 Winnaar (3): 1953, 1978, 1981
Beker van Luxemburg
Winnaar (4): 1933, 1945, 1977, 1978
Finalist (3): 1946, 1956, 1980

Eindklasseringen vanaf 1946

|}

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Progrès Niedercorn

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten:9.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Luxemburg
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (ex-)spelers 
  Paolo Amodio
  Marcel Bossi
  Philippe Felgen
  Hubert Meunier
  Pierre Petry
   Giuseppe Rossini

Vrouwen 
Het vrouwenvoetbalelftal van Progrès nam deel aan de eerste editie van de UEFA Women's Cup in het seizoen 2001/02. Tien jaar later was de club opnieuw van de partij.

In Europa 
 #Q = #voorronde, #R = #ronde, Groep = groepsfase, 1/8 = achtste finale, 1/4 = kwartfinale, PUC = punten UEFA coëfficiënten

Externe links
  Officiële website

Niederkorn
Sport in Differdange